

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Golkowice – przysiółek wsi Droglowice w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Pęcław
 Golkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka